Euphronios ist der Name mehrerer antiker Personen:

 Euphronios, attischer Vasenmaler des 6./5. Jahrhunderts v. Chr.
 Euphronios (Dichter), attischer Komödiendichter des 5. Jahrhunderts v. Chr.
 Euphronios (Grammatiker), alexandrinischer Grammatiker und Dichter des 3. Jahrhunderts v. Chr.
 Euphronios, attischer Autor über Weinzubereitung, vielleicht ein Quellenschriftsteller  des Werks Naturalis historia Plinius’ des Älteren
 Euphronios (Lehrer), Lehrer der Kinder von Kleopatra VII. und Marcus Antonius
 Euphronios, antiker griechischer Peripatetiker
 Euphronios, Praeses von Mesopotamien 359 n. Chr.

In der lateinischen Namensform Euphronius ist es der Name von:

 Euphronius von Autun, Bischof von Autun in der 2. Hälfte des 5. Jahrhunderts
 Euphronius von Tours, Bischof von Tours in der 2. Hälfte des 6. Jahrhunderts